Il singolare del torneo di tennis Malta Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Adrian Voinea che ha battuto in finale Ján Krošlák 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Gianluca Pozzi (primo turno)
 Nuno Marques (semifinali)
 Michael Joyce (secondo turno)
 Ján Krošlák (finale)

 Henrik Holm (quarti di finale)
 Paul Kilderry (primo turno)
 Chris Wilkinson (secondo turno)
 David Rikl (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Malta Challenger 1995